Ilia steht für:

 Ilia (Vorname), ein Vorname hebräischer Abstammung

Ilia ist der Name folgender Orte:

 Elis, Präfektur der Verwaltungsregion Westgriechenland
 Ilia (Hunedoara), Gemeinde in Rumänien

Ilia ist der Name folgender Personen:

 Rhea Silvia, Königstochter und Vestalin
 eine Figur in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Idomeneo

Siehe auch:

 Ilias (Begriffsklärung)